Lista kapitanów hiszpańskiego klubu piłkarskiego Real Madryt.

Lista zawiera chronologiczny wykaz graczy, którzy pełnili funkcję kapitana Realu Madryt.

Lista kapitanów Realu Madryt 

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2017

Real Madryt
Strony przeglądowe – sport